Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 november 2014.

Mannen 11